Franklin é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, nomeados em homenagem a Benjamin Franklin (1706–1790), polímata, estadista, cientista e editor, e um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos:

 Condado de Franklin (Alabama)
 Condado de Franklin (Arkansas)
 Condado de Franklin (Carolina do Norte)
 Condado de Franklin (Flórida)
 Condado de Franklin (Geórgia)
 Condado de Franklin (Idaho)
 Condado de Franklin (Illinois)
 Condado de Franklin (Indiana)
 Condado de Franklin (Iowa)
 Condado de Franklin (Kansas)
 Condado de Franklin (Kentucky)
 Paróquia de Franklin (Luisiana)
 Condado de Franklin (Maine)
 Condado de Franklin (Massachusetts)
 Condado de Franklin (Mississippi)
 Condado de Franklin (Missouri)
 Condado de Franklin (Nebraska)
 Condado de Franklin (Nova Iorque)
 Condado de Franklin (Ohio)
 Condado de Franklin (Pensilvânia)
 Condado de Franklin (Tennessee)
 Condado de Franklin (Texas)
 Condado de Franklin (Vermont)
 Condado de Franklin (Virgínia)
 Condado de Franklin (Washington)

Desambiguações de topônimos